Dengbu bezeichnet:

 Dengbu (Yujiang) (邓埠镇), Großgemeinde im Kreis Yujiang in der chinesischen Provinz Jiangxi
 Dengbu (Putuo) (登步乡), Gemeinde im Stadtbezirk Putuo in der chinesischen Provinz Zhejiang